Der Solheim Cup 2015 ist ein Golfturnier, das vom 18. bis 20. September 2015 im Golf Club St. Leon-Rot im baden-württembergischen St. Leon-Rot stattfand. Erstmals wurde dieser Kontinentalvergleich zwischen den USA und Europa im Profifrauengolf damit in Deutschland ausgetragen. Die USA konnten den Cup mit einem Ergebnis von 14½ : 13½ Punkten gewinnen.

Das größte und wichtigste Mannschaftsturnier im Frauengolf findet alle zwei Jahre im Wechsel in den USA und Europa statt.

Austragungsort 
Der Golf Club St. Leon-Rot in Baden-Württemberg konnte sich im Bewerbungsverfahren gegen mehrere Golfclubs u. a. aus Tschechien, Spanien und Großbritannien durchsetzen. Erstmals fand damit der Solheim Cup in Deutschland statt. In St. Leon-Rot fanden bereits andere große Turniere wie die Deutsche Bank/SAP Open in den Jahren 1999, 2001, 2002 und 2004 statt.

Teams 

* = Melissa Reid und Brittany Lincicome hatten am Samstag, den 19. September, während des Solheim Cups Geburtstag
(C) = Captain (nicht spielend)
(CP) = Captain’s Pick
Anz. B = Berufungen ins Team als Spielerin (einschl. 2015; ohne Berufungen als Captain oder Assistant Captain)

Ergebnisse

Tag 1 
Freitag, 18. September 2015

Morning foursomes

Afternoon fourball

Tag 2 
Samstag, 19. September 2015

Morning foursomes

Afternoon fourball

Tag 3 
Sonntag, 20. September 2015

Singles

Endergebnis 
 14½ : 13½

PING Junior Solheim Cup 
Zum ersten Mal in der Geschichte des Solheim Cup fand im Vorfeld der PING Junior Solheim Cup (PJSC) auf der gleichen Anlage wie der Solheim Cup statt.

Die Wettkämpfe des PJSC fanden am 14. und 15. September 2015 statt. Das Turnier ist, wie der Solheim Cup, ein Team Matchplay Wettbewerb zwischen Europa und den USA, bei dem jede Mannschaft mit den besten 12 Golferinnen zwischen 12 und 18 Jahren spielt.
Ziel des PING Junior Solheim Cup ist es, neue Golfkarrieren zu ermöglichen und zukünftige Golfstars zu fördern.

Weblinks 
 Offizielle Turnierhomepage Solheim Cup 2015
 Offizielle Website LET
 Offizielle Website LPGA
 Golf Club St. Leon-Rot
 Album bei flickr

2015
Sportveranstaltung 2015
Golf (Deutschland)
Sportveranstaltung im Rhein-Neckar-Kreis
St. Leon-Rot